Brazylia:
 Ponta Grossa – miasto
 Ponta Porã – miasto

Osoby:
 Victor Ponta – węgierski polityk

Inne:
 Ponta Pelada – port lotniczy w Brazylii (ICAO SBMN)
 Ponta Porã – port lotniczy w Brazylii (ICAO SBPP)

Zobacz też:
 Pontà
 Ponta Delgada